Marceliano hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Personas
Marceliano de Araújo, escultor portugués
Marceliano Gutiérrez, militar peruano
Marceliano Santa María, pintor español, famoso especialmente por sus paisajes castellanos.
Marceliano Vélez, gobernador de Antioquía